Chroom (element) - een metaal
Chroomgroep - een groep in het periodiek systeem
Chroom (tijdschrift) - een Nederlands tijdschrift